Francesco Nerli, o Jovem (nascido em 12 ou 13 de junho de 1636 em Roma , † 8 de abril de 1708 ibid) foi um cardeal italiano e cardeal secretário de Estado .

Vida

Anos adiantados 
Francesco Nerli veio da família senatorial florentina do Marquês de Rasina, ele nasceu o filho de Pietro Nerli. Ele estudou em Pisa e foi membro da Catedral de Florença. Sob o Papa Alexandre VII ele veio para Roma. Presumivelmente ele também recebeu a ordenação do sacerdote sob este papa. Nerli exerceu desde 1661 atividades sacerdotais na Basílica do Vaticano, antes de ser enviado em 1664 como vice-delegado para Bolonha.

Ministérios episcopais 
Em 16 de junho de 1670 ele foi nomeado arcebispo titular de Adrianopoli. A consagração episcopal doou-lhe em 6 de julho do mesmo ano em Roma Cardeal Carlo Carafa; Os co- consagradores foram Giovanni Spinola, arcebispo de Gênova, e o arcebispo Federico Baldeschi. Em 22 de dezembro de 1670, Francesco Nerli tornou-se arcebispo de Florença, que permaneceu até 1683. Em abril de 1672 ele também se tornou núncio na França .

Cardinalato 
Em 12 de junho de 1673 Francesco Nerli Papa era Clemente X do chapéu cardinalício e se tornou um padre cardeal com a igreja titular em Merulana San Matteo nomeado; dois meses depois, ele se tornou secretário de Estado . Ele foi o segundo cardeal da família depois de seu tio de mesmo nome. Ele participou do conclave de 1676, foi eleito o Papa Inocêncio XI. O novo papa nomeou Alderano Cibo como novo secretário de Estado. Para este cardeal Nerli esteve em 1684 camareiro do Sagrado Colégio dos Cardeais. O que ele ficou por um ano. Depois de ter sido cedido como arcebispo de Florença dois anos antes, em 1º de outubro de 1685, tornou-se bispo de Assis (com o título pessoal de arcebispo). Logo após o conclave de 1689, ele deu a diocese de Assis novamente.

Como um 73-year-old foi Francesco Nerli 1704 arcipreste da basílica do Vaticano e da igreja titular ficou um pouco mais tarde San Lorenzo in Lucina , ao mesmo tempo, estava servindo como os sacerdotes seniores Cardinal sacerdotes Cardeal Proto . O cardeal morreu em 8 de abril de 1708 em seu palácio em Roma e foi enterrado em sua antiga igreja titular de San Matteo na Via Merulana.

Link Externo
 Fiche du cardinal sur le site fiu.edu

Cardeais nomeados pelo papa Clemente X
Cardeais secretários de Estado
Cardeais protopresbíteros